Триполитанской войной называют:

 Первую берберийскую войну — первый из двух конфликтов между Соединёнными Штатами Америки и североафриканскими государствами Магриба (независимым султанатом Марокко и тремя вассалами Османской империи — Алжиром, Тунисом и Триполи) в 1801—1805 годах.
 Итало-турецкую войну — войну между Османской империей и Италией в 1911—1912 годах.